«Всё начинается завтра» () — франко-британский семейный фильм режиссёра Хьюго Желена, ремейк мексиканской мелодрамы 2013 года «Инструкции не прилагаются». Премьера фильма в России состоялась 12 января 2017 года.

Сюжет 

Действие начинается на побережье Франции. Главный герой Самуэль (Омар Си) наслаждается жизнью с двумя девушками у себя на борту, совмещая отдых с работой. С утра его будят на яхте, где он работает, и отдают трёхмесячную девочку, говоря что это его дочь, и под предлогом расплаты с такси мать исчезает. В итоге Самуэль уезжает в Лондон на поиски матери младенца.

В метро он встречает продюсера, который зовёт его работать каскадёром. Не найдя мать девочки, Самуэль устраивается работать каскадёром и растит дочь. В возрасте четырёх лет его дочь серьёзно заболевает, и лечение не помогает. В жизни Самуэля и Глории (дочь Самуэля) появляется её мать Кристин, которая хочет отобрать ребёнка у Самуэля и увезти её в США с её новым бойфрендом. Проиграв суд по опекунству, она подаёт на экспертизу отцовства, которая признаёт, что Самуэль не её родной отец. Мать забирает Глорию в США, но та сбегает из такси к отцу и остаётся с ним. Они едут на историческую родину отца — во Францию, куда после прилетает её мать. Они веселятся, но в конце концов девочка умирает.

В ролях 
 Омар Си — Самуэль
 Клеманс Поэзи — Кристин
 Антуан Бертран — Бэрни
 Эшли Уолтерс — Лоуэлл
 Глория Колстон — Глория
 Клементин Селарье — Саманта
 Анна Коттис — Мисс Апплетон
 Ральф фон Блюменталь — Том
 Бен Хоумвуд — ''Помощник директора

Саундтрек

Создание фильма 
Основные съемки начались 21 сентября 2015 года на юге Франции перед переездом в Лондон. Съемки должны были завершиться 10 декабря 2015 года.

Трейлер появился в сети 17 октября 2016 года.

Критика 
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes кинофильм получил 38%.

Примечания 

Семейные фильмы Франции
Фильмы Франции 2016 года
Фильмы на французском языке